Alfa-caryofylleen
 Bèta-caryofylleen